Смешанная сборная Китая по кёрлингу на колясках — национальная сборная команда (в которую могут входить как мужчины, так и женщины), представляет Китай на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Китая (, ).

Результаты выступлений

Зимние Паралимпийские игры 

(данные отсюда:)

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры на чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Китая по кёрлингу
 Женская сборная Китая по кёрлингу
 Смешанная сборная Китая по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Китая по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Китая по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Китай — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
  (старая версия сайта Ассоциации кёрлинга, на март 2021 года)
 

Китай
Кёрлинг в Китае
Кёрлинг